Міст Лафранконі (, раніше Most mládeže або Молодіжний міст) — бетонний автомобільний міст у Братиславі, (Словаччина), розташований на автомагістралі D2. Побудований у 1985—1991 рр., права половина відкрита 1990 року, а решта — 1992 року. Має довжину 766 м (1134 м з під'їзними віадуками) та має чотирисмугову автомагістраль шириною 30 м. Також є смуги для велосипедистів та пішоходів. Перетинає Дунай.

Характеристика 
Проєкт створили після семи конкурсних пропозицій 1976 року. Його пріоритетом була естетично чиста будівля за формою та конструкцією, що не втручається в характер навколишнього ландшафту, не перешкоджає вигляду міста і розташована в гармонії з і без того домінантним мостом SNP. Міст має сім полів загальною довжиною 761 м. Ширина чотирисмугової дороги — 30 м. Конструкція має найбільшу товщину у центрального стовпа, де вона сягає 11 м. Поступово звужується до крайових частин до товщини 2,7 м. У порожнистій конструкції є водопровід та газопровід.

Назва 
Під час будівництва міст називали Молодіжним мостом.

Міст назвали мостом Лафранконі 1992 року.

Назву «Міст Лафранконі» було створено шляхом прийняття назви студентського гуртожитку Лафранконі. Навколишній район під назвою Лафранконі лежав на північному березі Дунаю біля мосту. Був названий на честь італійського архітектора Ене Граціоса Ланфранконі (1850—1895), або на честь його вілли (вілла Ланфранконі), яка спочатку стояла в цій місцевості і була знесена під будівництво мосту. Хоча ім'я родини Ланфранконі здебільшого вживається у формі Ланфранконі, іноді воно також вживається як Лафранконі (); іноді вважається, що форма Лафранконі є помилкою. Деякі тексти згадують назву мосту у формі (або дотримуються думки, що доцільніше було б називати міст) мостом Ланфранконі; однак офіційного перейменування мосту не відбулося. 2020 року зупинку громадського транспорту на мосту перейменували з мосту Лафранконі на міст Ланфранконі.

Галерея

Примітки

Посилання 
 
  (угорс.)

Транспорт Братислави
Мости через Дунай
Мости Словаччини
Споруди, збудовані 1992